Il doppio del torneo di tennis ATP Buenos Aires 2001, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Lucas Arnold e Tomás Carbonell che hanno battuto in finale 5–7, 7–5, 7–6 (7–5) Mariano Hood e Sebastián Prieto.

Teste di serie
 Pablo Albano /  Jaime Oncins (primo turno)
 Lucas Arnold /  Tomás Carbonell (campioni)
 Gastón Etlis /  Martín Rodríguez (semifinali)
 Cristian Brandi /  Daniel Orsanic (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Buenos Aires 2001
ATP Tour 2001